Холандски Антили су се први пут појавили на Олимпијским играма 1952. године. После тога, осим игара одржаних 1956. и 1980. године, је слала своје спортисте на све наредне касније одржане Летње олимпијске игре.

На Зимским олимпијским играма Холандски Антили су први пут учествовали 1988. године и касније 1992. а после тога нису учествовали на наредним одржаваним играма. Представници Холандских Антила су закључно са Олимпијским играма одржаним 2008. године у Пекингу су освојили 1 медаљу, сребрну 1988. године у Сеулу.

Национални олимпијски комитет Холандских Антила (-{Nederlands Antilliaans Olympisch Comité}-) је основан 1931. а признат од стране МОКа 1950. године.

Медаље

Освојене медаље на ЛОИ

Освојене медаље на ЗОИ

Спољашње везе 
 
 

Холандски Антили на олимпијским играма